Коханое — топоним:

Украина 
 Коханое — село,  Токмакский район,  Запорожская область
 Коханое — село,  Бобринецкий район,  Кировоградская область
 Коханое — ботанический заказник местного значения, находится в Александровском районе Донецкой области